L'attacco dei pomodori assassini (Attack of the Killer Tomatoes!) – film del 1978
 Attack of the Killer Tomatoes – serie animata del 1990-1991
 Attack of the Killer Tomatoes – videogioco del 1986 per Amstrad CPC, MSX, Tatung Einstein e ZX Spectrum
 Attack of the Killer Tomatoes – videogioco del 1991 per NES e Game Boy